Die Prva Liga RS 2019/20 war die insgesamt 25. Saison der Republika Srpska und die 18. als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 10. August 2019 und wurde wegen der COVID-19-Pandemie in Bosnien und Herzegowina am 8. Mai 2020 für beendet erklärt. Die letzten Spiele fanden am 9. März 2020 statt.

Modus 
Zu den verbliebenen sieben Mannschaften aus dem Vorjahr sind aus der Premijer Liga der Absteiger FK Krupa und aus der Druga Liga der Aufsteiger FK Jedinstvo Brčko hinzugekommen. Die Liga sollte mit zehn Mannschaften starten. Jedoch gab der Zweitplatzierte der Vorsaison, OFK Sloga Gornje Crnjelovo, nach zwei gespielten Partien bekannt, sich aus der Liga zurückzuziehen.

Im Gegensatz zum letzten Jahr sollten die neun Teams jeweils drei Mal gegeneinander antreten. Da wegen der Pandemie keine Spiele mehr absolviert wurden, beschloss der Verband die Saison am 8. Mai vorzeitig abzubrechen und die verbliebenen Spiele nicht mehr auszurichten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 2019/20 soccerway.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20